Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Moscow River Cup 2018 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen vom 22. bis 23. Juli 2018 an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Moskau